In 1903/04 werd het negende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. Germania 1887 werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Na een 11-0-overwinning op ARBV Hannover verloor de club in de halve finale met 3-1 van BTuFC Viktoria 1889.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona

Duits competitievoetbal 1903/04